Die 3. FIFA Junioren-Fußballweltmeisterschaft (offiziell: FIFA World Youth Championship for the Coca-Cola Cup) fand vom 3. bis zum 18. Oktober 1981 in Australien statt. Den Weltmeistertitel konnte sich die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland mit einem 4:0-Sieg gegen das Team aus Katar sichern.

Zum besten Spieler des Turniers wurde der Rumäne Romulus Gabor gewählt, Torschützenkönig wurde Mark Koussas aus Australien.

Spielorte 
 Adelaide – Hindmarsh Stadium 
 Brisbane – Lang Park 
 Canberra – Bruce Stadium 
 Melbourne – Olympic Park Stadium 
 Newcastle – Newcastle Stadium 
 Sydney – Sydney Sports Ground und Sydney Cricket Ground

Teilnehmer

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum 

 Trainer: Dietrich Weise

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die jeweils beiden Erstplatzierten aller Gruppen qualifizierten sich für das Viertelfinale. Alle Zeitangaben in Ortszeit (UTC+10, MESZ+9).

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Übersicht

Viertelfinale 

|-
| valign="top" align="right" style="font-size:90%;" | Berruetta (60.) || || valign="top" style="font-size:90%;" |  Eduard (25.)  Fisic (84.)|| valign="top" style="font-size:90%;" | Zuschauer: 14.800Schiedsrichter: Menegali (Italien)

|-
| valign="top" align="right" style="font-size:90%;" | Ronaldão (27., 78.)   || || valign="top" style="font-size:90%;" |  Al-Muhannadi (10., 54., 87.)|| valign="top" style="font-size:90%;" | Zuschauer: 12.993Schiedsrichter: Ramírez (Mexiko)

|-
| valign="top" align="right" style="font-size:90%;" | Wohlfarth (69.)  || || valign="top" style="font-size:90%;" | || valign="top" style="font-size:90%;" | Zuschauer: 13.780Schiedsrichter: Sorensen (Dänemark)

|-
| valign="top" align="right" style="font-size:90%;" | Webb (41., 64., 82.) Cooke (60.)  || || valign="top" style="font-size:90%;" |  Amer (28.)   Saleh (40.) || valign="top" style="font-size:90%;" | Zuschauer: 8.293Schiedsrichter: Bazán (Uruguay)
|}

Halbfinale 

|-
| valign="top" align="right" style="font-size:90%;" | Beleal (12.)   Alsada (62.) || || valign="top" style="font-size:90%;" |  Small (70.)|| valign="top" align="left" style="font-size:90%;" | Zuschauer: 12.476Schiedsrichter: Romero (Argentinien)

|-
| valign="top" align="right" style="font-size:90%;" | || || valign="top" style="font-size:90%;" |  Schön (103.)|| valign="top" align="left" style="font-size:90%;" | Zuschauer: 15.000Schiedsrichter: Valentine (Schottland)
|}

Spiel um Platz 3 

|-
| valign="top" align="right" style="font-size:90%;" | Gabor (36.)  || || valign="top" style="font-size:90%;" |  || valign="top" style="font-size:90%;" | Zuschauer: 10.492Schiedsrichter: Sorensen  (Dänemark)
|}

Finale 

|-
| valign="top" align="right" style="font-size:90%;" | Loose (36., 66.)  Wohlfarth (42.)  Anthes (86.)  || || valign="top" style="font-size:90%;" |  || valign="top" style="font-size:90%;" | Zuschauer: 18.531Schiedsrichter: Coelho (Brasilien)
|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Junioren-WM 1981 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Auszeichnungen

Weblinks 
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1981 bei FIFA.com
 Technischer Bericht der FIFA (PDF; 7,9 MB)
 World Youth Cup (U-20) 1981 (Australia) bei RSSSF 

1981
Fußballveranstaltung 1981
Fußball (Australien)
Sportveranstaltung in Australien